Буссес () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.
 Жульєн Буссес (фр. Guillaume Boussès; нар.12 жовтня 1981 в Тулузі - ) - французький регбіст.